Le terme « guerre de Libye » peut désigner les conflits suivants :

Au  av. J.-C. :
 La guerre des Mercenaires (guerre à la suite de la première guerre punique ou guerre de Sicile entre 264 av. J.-C. et 241 av. J.-C)

Au  :
 La guerre italo-turque (du 29 septembre 1911 au 18 octobre 1912)
 La guerre égypto-libyenne (en juillet 1977)

Au  :
 La guerre civile libyenne de 2011
 L'intervention militaire de 2011 en Libye (Bombardements par l'OTAN lors de  sorties aériennes au-dessus de la Libye, en six mois)

Voir aussi 
 Histoire de la Libye